Финал Кубка Испании по футболу 1991/1992 состоялся 27 июня 1992 года. Мадридский «Атлетико» оказался сильнее мадридского «Реала» со счётом 2:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1992
Испания
Матчи ФК «Реал Мадрид»
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
События 27 июня
Июнь 1992 года
Спорт в Испании в 1992 году
Спортивные соревнования в Мадриде